1-й Донской казачий генералиссимуса князя Суворова, ныне Его Величества полк — подразделение донских казаков. Место дислокации Москва (Николаевские казармы). Формировался из казаков станиц: Михайловской, Котовской, Добринской, Урюпинской, Петровской, Тепикинской, Луковской Хоперского округа.

Старшинство — 3 января 1570. Полковой праздник — 17 (30) октября, Войсковой праздник Войска Донского.

История 

 1874 г. — с Дона на службу командирован очередной Донской казачий № 23 полк.
 27 июля 1875 — Донской казачий № 1 полк. 
 24 мая 1894 — 1-й Донской казачий полк. 
 16 апреля 1901 — 1-й Донской казачий генералиссимуса князя Италийского графа Суворова-Рымникского полк. 
 15 января 1906 — 1-й Донской казачий генералиссимуса князя Суворова полк.
 Первая мировая война. Участие в Восточнопрусской и Галицийской операции (1914), бои в Польше (1915). В 1917 году полк принимал участие в боевых операциях на территории Румынии.

Полковая униформа

Шифровка на погонах 

До 18 октября 1915 алая «1». С 18 октября 1915 алая «1.Д.» С 1916 — вензель Николая II (у офицеров золотой, а у нижних чинов — белой краской). Апрель 1917 — алая «1.Д.».

Форма 

При общей казачьей форме полк носил: Мундир, чекмень, погон — тёмно-синий. Лампас, колпак папахи, околыш, клапан - пальто,шинели, выпушки на погонах  — алый. На воротниках и обшлагах мундира одинарные белые петлицы. Прибор - серебро

Масть коней 
Сотня: 1-я - светло-гнедой, 2-я - серый и буланый, 3-я - тёмно-гнедой, 4-я - золотистый и гнедой, 5-я - светло-рыжий, 6-я - вороной.

Известные люди, служившие в полку 

 Бакланов, Яков Петрович
 Болдырев, Сергей Владимирович
 Клеткин Григорий Платонович
 Мамонтов, Константин Константинович
 Ханжонков, Александр Алексеевич

Командиры полка 
 
 05.02.1912 — 31.12.1913 — полковник Орлов, Иван Давыдович
 31.12.1913 — 21.05.1915 — полковник (с 19.07.1915 генерал-майор) Греков, Алексей Кириллович
 31.05.1915 — 03.11.1915 — полковник Желтухин, Константин Васильевич
 07.12.1915 — хх.хх.хххх — полковник (с 14.07.1917 генерал-майор) Траилин, Анатолий Александрович

Знаки отличий 
 Полковое знамя - георгиевское : «За отличный подвиг при усмирении Трансильвании в 1849 году», пожалованное в 1850 г. Марта 19.
 Знаки отличия на головные уборы : "За отличие в сражении при Шейнове 28 Декабря 1877 года", пожалованные в 1878 г. Апреля 17.
 Одиночныя белевыя петлицы на воротнике и обшлагах мундиров нижних чинов, пожалованныя 1908 г. Декабря 6.

Литература 
 Донской казачий № 1-й полк : Краткая история для нижних чинов / сост. хорунжий Бородин. - Москва : Т-во скоропеч. А. А. Левенсон, 1891. - 47 с. на сайте Руниверс

Примечания

Ссылки 
 Русская императорская армия
 Униформа

См. также 
 Донской 2-й казачий полк
 Донской 3-й казачий полк

Казачьи полки Российской империи
Донское казачье войско
Донские казаки
Кавалерия России во время Первой мировой войны
Донские казачьи полки
Объекты, названные в честь Александра Суворова